124 rok naszej ery
 124 rok przed naszą erą
 124 liczba naturalna
 galaktyka NGC 124
 planetoida (124) Alkeste
 misja promu kosmicznego STS-124
 droga wojewódzka nr 124
 linia kolejowa nr 124
 Sonet 124 Williama Shakespeare'a
 Psalm 124
 samochód Fiat 124
 radziecki samolot An-124 Rusłan
 niemiecki samolot Henschel Hs 124
 niemieckie fregaty rakietowe typu 124
 124 Pułk Piechoty
 124 Pułk Piechoty Waterford – pułk piechoty brytyjskiej 1794-1795
 124 Pułk Piechoty im. Króla Wilhelma I (6 Wirtemberski) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego
 124 Woroneski Pułk Piechoty – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 124 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej